Příjmení Skoglund nosí více významných osobností:

 Ann Louise Skoglundová (* 1962) – švédská atletka
 Lennart Skoglund (1929–1975) – švédský fotbalista
 Sandy Skoglund (1841–1906) – americká fotografka, sochařka a umělkyně